Фёдор Ефимович Хребтов () — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943), подполковник.

Биография 
Фёдор Хребтов родился 3 мая 1907 года в деревне Плоская Кондинской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне деревня входит в Ильтяковский сельсовет  Курганской области. Русский.

Работал в батраках. В 1922 году семья Хребтовых вступила в коммуну «Коминтерн». Фёдор был активным комсомольцем.

После окончания десяти классов школы проживал и работал в Свердловске.

В 1929 году вступил в ВКП(б).

В 1930 году окончил Свердловскую советско-партийную школу. Работал директором промкомбината.

В 1930—1932 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, был политруком роты.

В 1933—1934 годах — во внутренних войсках ОГПУ при СНК СССР. Политрук команды 29-го полка, маневренной группы 186-го полка ОГПУ.

После службы учился в Свердловской Высшей коммунистической школе. В 1935 году Хребтов окончил Высшую пограничную школу НКВД СССР. В 1935 году уволен в запас. Завершив учёбу, работал в Свердловске инструктором в районном, городском и областном комитетах ВКП(б).

В 1941 году в третий раз был призван в армию. До февраля 1942 года был заместителем командира отряда по политчасти военизированной охраны Уралмашзавода и комиссаром спецшколы военно-воздушных сил. В 1942 году окончил курсы «Выстрел». С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года гвардии капитан Фёдор Хребтов командовал батальоном 207-го гвардейского стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии 13-й армии Центрального фронта. Отличился во время форсирования Припяти. 26—27 сентября 1943 года батальон Хребтова многократно переходил в контратаки, штурмом взяв важную высоту, что способствовало успешному расширению плацдарма.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за «отвагу и героизм, проявленные в боях на Припятском плацдарме» гвардии капитан Фёдор Хребтов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3212.

В последующих боях получил тяжёлую контузию. После окончания войны проходил службу в Советской Армии.

В период с 1946 по 1952 год служил военным комиссаром в Сталинском райвоенкомате Казани.

В 1952 году окончил Курсы усовершенствования офицерского состава.

С 1953 по 1960 год занимал должность военного комиссара Хвалынского горвоенкомата.

В 1960 году в звании подполковника Хребтов был уволен в запас. Проживал в Симферополе.

Фёдор Ефимович Хребтов скончался 1 июля 1984 года, похоронен  Киевского района города Симферополя Симферопольского городского совета Крымской области Украинской ССР, квартал № 14.

Награды 
 Герой Советского Союза, 16 октября 1943 года
 орден Ленина
 медаль «Золотая Звезда» № 3212
 орден Красной Звезды, 30 декабря 1956 года
 медали, в том числе
 медаль «За боевые заслуги», 3 ноября 1944 года
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год

Память 
 В честь Хребтова в 2003 году названа улица в Приволжском районе Казани.
 Именем Хребтова названа улица в его родной деревне Плоская.
 Мемориальная доска размещена на здании МКОУ «Ильтяковская основная общеобразовательная школа» в селе Ильтяково Шадринского района Курганской области.
 Мемориальная доска размещена на здании военного комиссариата города Хвалынск. Открыта 22 июня 2013 года.
 Упомянут на памятнике, установленном на Аллее Славы в Симферополе.

Примечания

Литература 
 
 Венков Б. С., Дудинов П. П. Гвардейская доблесть. — М.: Воениздат, 1979.
 Герои Отечества. Москва, 2004.
 Золотые Звёзды свердловчан. — Свердловск: Средне-Уральское кн. изд., 1970.

Члены КПСС
Выпускники Уральского института управления
Выпускники военного института КГБ при Совете министров СССР
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Выпускники курсов «Выстрел»
Персоналии:Казань
Персоналии:Хвалынск